Sarita désigne :

Astronomie 
L’astéroïde (796) Sarita

Géographie 

La rivière Sarita, en Colombie-Britannique.

La ville de Sarita, dans le Texas.

Prénom 
Sarita est un prénom, porté notamment par : 
 Sarita Choudhury (née en 1966), actrice indo-britannique
  (1974–2003), actrice indo-britannique
  (née en 1941), actrice indienne
  (née en 1986), actrice philipine
 Sarita Schoenebeck, informaticienne américaine
  (née en 1982), boxeuse indienne

Divers 
Sarita est le nom de scène de la catcheuse Sarah Stock.